

Editoria 

Panini – casa editrice
Calciatori Panini – serie di album di figurine dell'omonima casa editrice
Panini Comics – casa editrice di fumetti
Franco Cosimo Panini Editore – casa editrice

Musica 
Panini – singolo di Lil Nas X del 2019

Persone 
Ago Panini – regista, musicista e pubblicitario italiano
Giuseppe Panini – editore italiano
Franco Cosimo Panini – editore italiano
 Pāṇini – grammatico indiano

Altro 
 Panini – ominidi appartenenti all'omonima sottotribù (Panina), come scimpanzé e bonobo (genere Pan)
Panini – vecchio sponsor della storica squadra Pallavolo Modena

Pagine correlate 
 Panino (disambigua)